Assemblea del popolo – Parlamento dell'Egitto
Assemblea del popolo – Parlamento delle Maldive